Hyas är ett släkte av kräftdjur som beskrevs av Leach 1814. Enligt Catalogue of Life ingår Hyas i familjen Oregoniidae, men enligt Dyntaxa är tillhörigheten istället familjen maskeringskrabbor.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Tiofotade kräftdjur
Hyas